Dibon – antico nome di Dhiban, città della Giordania
 Dibon – sede titolare soppressa della Chiesa cattolica 
 Christopher Dibon – calciatore austriaco